Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2012 in Istanbul. Es beteiligten sich 125 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 11 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten vier Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Die Platzierung der Mannschaften wurde zunächst nach Mannschaftspunkten ermittelt. Bei Gleichheit folgten als Kriterien die Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung, die Brettpunkte und die Olympiade-Buchholz-Wertung.

Mannschaften

1. Russland

2. China

3. Ukraine

4. Indien

5. Rumänien

6. Armenien

7. Frankreich

8. Georgien

9. Iran

10. USA

11. Deutschland

12. Kasachstan

13. Mongolei

14. Weißrussland

15. Polen

16. Bulgarien

17. Ungarn

18. Lettland

19. Kuba

20. Niederlande

21. Usbekistan

22. Slowakei

23. Peru

24. Indonesien

25. Mexiko

26. Vietnam

27. Tschechien

28. Aserbaidschan

29. Israel

30. Serbien

31. Kolumbien

32. Spanien

33. Italien

34. Venezuela 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen das nicht angereiste Team von Honduras. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspielerinnen berücksichtigt.

35. Montenegro

36. Estland

37. Österreich

38. Chile

39. Bolivien

40. Griechenland

41. Slowenien

42. Türkei

43. Philippinen

44. Litauen

45. Kroatien

46. England

47. Belgien

48. Ecuador

49. Turkmenistan

50. Australien

51. Moldawien

52. Bangladesch

53. Island

54. Bosnien und Herzegowina

55. Portugal

56. Tadschikistan

57. Norwegen

58. Brasilien 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen das nicht angereiste Team von Libyen. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspielerinnen berücksichtigt.

59. Türkei B 

Die Mannschaft wurde offiziell als "Turkey 2016" bezeichnet. Sie bestand aus Nachwuchsspielerinnen, denen man eine Perspektive für dieses Jahr vorhersagte.

60. Schweiz

61. Malaysia

62. El Salvador

63. Dänemark

64. Kanada

65. Südafrika

66. Mazedonien

67. IPCA

68. Luxemburg 

Die Ersatzspielerin Sylvie Royer kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

69. Kirgisistan

70. Paraguay

71. Finnland

72. Argentinien

73. Algerien

74. Costa Rica

75. Sri Lanka

76. Syrien

77. Dominikanische Republik

78. Albanien

79. Guatemala

80. Irland

81. Ägypten

82. Wales

83. Schottland

84. Taiwan

85. ICSC

86. Jordanien

87. Neuseeland

88. Schweden

89. Nigeria

90. IBCA

91. Vereinigte Arabische Emirate

92. Uruguay

93. Thailand

94. Puerto Rico

95. Türkei C 

Die Mannschaft wurde offiziell als "Turkey 2023" bezeichnet. Sie bestand aus Nachwuchsspielerinnen, denen man eine Perspektive für dieses Jahr vorhersagte.

96. Katar

97. Jamaika 

Die Mannschaft erhielt in der achten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

98. Sambia 

Die Mannschaft aus Sambia traf verspätet ein und nahm das Turnier zur dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus neun Wettkämpfen.

99. Japan

100. Nicaragua

101. Panama

102. Südkorea

103. Libanon

104. Suriname

105. Simbabwe

106. Tunesien

107. Monaco 

Die an Brett 2 gemeldete Stammspielerin Bedanita Lomandong wurde lediglich in der letzten Runde namentlich aufgestellt, die Partie aber kampflos abgegeben.

108. Kenia

109. Niederländische Antillen 

Die Mannschaft erhielt in der neunten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

110. Irak

111. Mosambik

112. Pakistan

113. Botswana

114. Uganda

115. Malta

116. Jemen

117. Barbados 

Die Mannschaft erhielt in der siebenten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

118. Palästina

119. Trinidad und Tobago

120. Fidschi 

Die Mannschaft erhielt in der vierten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde. Die Ersatzspielerin Nora De Asa wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

121. Angola 

Die angolanische Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur vierten Runde auf. Außerdem erhielt sie in der fünften Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde. Alle Ergebnisse verstehen sich somit aus sieben Wettkämpfen.

122. Äthiopien

123. Aruba 

Die Mannschaft erhielt in der letzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

124. Namibia 

Die Mannschaft erhielt in der vorletzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

125. Afghanistan 

Die afghanische Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Außerdem erhielt sie in der sechsten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde. Alle Ergebnisse verstehen sich somit aus acht Wettkämpfen.

Anmerkungen

Quellen 
 Schacholympiade der Frauen 2012 bei olimpbase.org
 Schacholympiade der Frauen 2012 bei chess-results.com

2012
Schach 2012
Schach (Türkei)
Sport (Istanbul)